Dorfkirche Ragösen steht für
 Dorfkirche Ragösen (Bad Belzig) in Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Dorfkirche Ragösen (Coswig) in Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt